Battle of the  Wilderness (englisch „Schlacht in der Wildnis“) ist die Bezeichnung zweier Gefechte:

 der Schlacht am Monongahela zwischen Briten und Franzosen am 9. Juli 1755 und 
 der Schlacht in der Wilderness während des Amerikanischen Bürgerkriegs am 5. und 6. Mai 1864